

Botanica
Ari – altro nome per le piante del genere Arum

Sigle
ARI – Associazione Radioamatori Italiani

Codici
ARI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Chacalluta, Arica, Cile
ari – codice ISO 639-3 della lingua arikara

Geografia
Ari – comune della provincia di Chieti (Abruzzo, Italia)
Ari – villaggio dello shahrestān di Babol (Mazandaran, Iran)
Ari – area non incorporata fra le contee di Allen e Noble (Indiana, Stati Uniti d'America)
Atollo di Ari – atollo delle Maldive

Onomastica
Ari – nome proprio di persona

Personaggi
Ari Jin – personaggio dell'anime sudcoreano Flowering Heart

Persone
Ariclenes da Silva Ferreira, meglio noto come Ari – calciatore brasiliano naturalizzato russo
Isaac ben Solomon Luria, noto anche come Ari – cabalista ebraico del XVI secolo
Ari Santos, noto semplicemente come Ari – giocatore di calcio a 5 brasiliano

Sigle
Alternativa por una República Igualitaria  – partito politico argentino
Associazione Radioamatori Italiani – associazione radiotecnica italiana fondata da Ernesto Montù